Объективность:
 Объективность — объективная реальность.
 Объективность — профессиональное понятие в журналистике.